Sceny zbrodni – francuski kryminał z 2000 roku
 Sceny zbrodni – amerykańsko-niemiecki kryminał z 2001 roku